Organització de Treballadors Agrícoles (del seu nom en anglès Agricultural Workers Organization), sindicat històric de treballadors agrícoles dels Estats Units
 Arbeiterwohlfahrt, associació caritativa d'Alemanya
 Motocicleta AWO (de l'acrònim en alemany d'AwtoWelO), marca de motocicletes fabricada per Simson a Alemanya
 Canó d'aigua (del seu nom en polonès Armatka WOdna), dispositiu llançador d'aigua a alta pressió